Saunders Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Saunders Creek (Margaret River), Nebenfluss des Margaret River (Adelaide River) im Northern Territory
 Saunders Creek (Panton River), Nebenfluss des Panton River in Western Australia

in Kanada:
 Saunders Creek (Heber River), Nebenfluss des Heber River in British Columbia